

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Édith Vesperini, costumière française ;
 Jean-Pierre Vesperini, économiste et essayiste français ;
 Pierre Vesperini, universitaire, philologue classique et historien français :
 Vannina Vesperini, créatrice française de lingerie.

Entomologie 
 Vesperini, tribu d'insectes coléoptères. 

Homonymie de patronyme